Lagis är ett släkte av ringmaskar. Lagis ingår i familjen Pectinariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Lagis